Lido kan avse:

 Le Lido – en berömd kabaré i Paris

Geografi

Indonesien 

 Desa Lido, administrativ by, Nusa Tenggara Barat,

Italien 

 Lido di Venezia – en ö och en kommundel i Venedig
 Lido di Jesolo – en strand i staden Jesolo, Italien
 Lido di Ostia – en stadsdel i Rom, se Ostia, Rom
 Lido (ort i Italien, Veneto, Provincia di Venezia), 
 Lido (ö), Veneto, 
 Lido (ort i Italien, Basilicata), Provincia di Matera, 

Robotskapade Indonesienförgreningar
Robotskapade Italienförgreningar

Se även
Villa Lido
Lidö